Джалолиддин Кодомбоевич Машарипов (; ) — узбекистанский футболист, полузащитник клуба «Ан-Наср» и национальной сборной Узбекистана.

Воспитанник футбольной академии «Пахтакора». До 2013 года играл в молодёжной команде «Пахтакора». В 2013 году был членом молодёжной сборной Узбекистана, в которой сыграл четыре матча. В 2017 года был отдан в аренду ташкентскому «Локомотиву».

В декабре 2018 года включён в заявку на Кубок Азии 2019. 13 января во втором матче группового этапа против Туркменистана отличился голом на 40-й минуте. В итоге сборная Узбекистана победила 4:0.

Достижения 
 «Локомотив»
 Чемпион Узбекистана: 2017

 «Пахтакор»
 Чемпион Узбекистана (2): 2014, 2019
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2019
 Финалист Кубка Узбекистана: 2018

 Личные
 Футболист года в Узбекистане: 2020

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Шабаб Аль-Ахли»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд